Diospyros senegalensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Perr. och A. Dc. Diospyros senegalensis ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
senegalensis